Euretaster är ett släkte av sjöstjärnor. Euretaster ingår i familjen knubbsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Knubbsjöstjärnor
Euretaster